A 2016. évi nyári olimpiai játékokon az atlétika férfi kalapácsvetés versenyszámának selejtezőjét 2016. augusztus 17-én, döntőjét augusztus 19-én rendezték. A verseny nevezési szintje 77,00 méter volt. A selejtezőből 76,50 méterrel lehetett automatikusan továbbjutni.  versenyt a tadzsik Dilsod Nazarov nyerte, a magyar Pars Krisztián hetedik lett.

Rekordok 
A versenyt megelőzően a következő rekordok voltak érvényben:

Eredmények
Az eredmények méterben értendők. A rövidítések jelentése a következő:

 Q: a döntőbe jutott, eredmény alapján
 q: a döntőbe jutott, helyezés alapján
 NR: országos rekord
 PB: pályafutása legjobb eredménye 
 SB: legjobb eredménye az évben
x: Érvénytelen kísérlet
–: Kihagyott kísérlet

Selejtező

Döntő

Források
Selejtező A csoport
Selejtező B csoport
Döntő

Atlétika a 2016. évi nyári olimpiai játékokon